

Zmarli 
 Lucjusz Sergiusz Katylina, rzymski polityk i awanturnik, zginął w bitwie pod Pistorią